Samy Nasreddine (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il remporta la Coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby en 1996, il devint professionnel en 1997. Il joua par la suite dans les ligues mineures d'Amérique du Nord jusqu'en 2004. Il alla alors évoluer en Italie avec les HC Val Pusteria Wolves.

Il revint ensuite une saison aux États-Unis avec les Mallards de Quad City de la United Hockey League. En 2006, il retourne en Europe et ce jusqu'à la fin de la saison 2009-2010, évoluant entre autres trois saisons au Danemark.

À l'été 2010, il revient au Canada, afin de jouer avec le Caron et Guay de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||40 ||1 ||7 ||8 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994||Bisons de Granby ||LHJMQ ||27 ||2 ||3 ||5 ||23 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|1994-1995 ||Bisons de Granby ||LHJMQ ||65 ||4 ||12 ||16 ||82 ||9 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|1995-1996 ||Prédateurs de Granby ||LHJMQ ||58 ||7 ||14 ||21 ||160 ||19 ||2 ||7 ||9 ||66
|- 
|1996 ||Prédateurs de Granby ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- || || || || ||
|-
|1996-1997 ||Prédateurs de Granby ||LHJMQ ||49 ||13 ||18 ||31 ||107 ||5 ||1 ||2 ||3 ||6
|- 
|1997-1998 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||61 ||8 ||32 ||40 ||109 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1997-1998 ||IceCats de Worcester ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Rafales de Québec ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||49 ||3 ||4 ||7 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Brass de la Nouvelle-Orléans ||ECHL ||55 ||8 ||21 ||29 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1999-2000||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||16 ||4 ||4 ||8 ||30 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1999-2000 ||Admirals de Milwaukee ||LIH ||6 ||0 ||0 ||0 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2000-2001 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||5 ||0 ||1 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Gulls de San Diego ||WCHL ||52 ||9 ||21 ||30 ||49 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2001-2002 ||Gulls de San Diego ||WCHL ||68 ||8 ||17 ||25 ||60 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2002-2003 ||Gulls de San Diego ||WCHL ||49 ||3 ||10 ||13 ||31 ||12 ||0 ||1 ||1 ||16
|- 
|2003-2004 ||Gulls de San Diego ||ECHL ||63 ||10 ||23 ||33 ||48 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 ||HC Val Pusteria Wolves ||Série A ||30 ||3 ||15 ||18 ||32 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
|2005-2006 ||Mallards de Quad City ||UHL ||76 ||7 ||13 ||20 ||94 ||7 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2006-2007 ||Coventry Blaze ||Challenge Cup ||8 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Coventry Blaze ||EIHL ||54 ||6 ||19 ||25 ||90 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|- 
|2007-2008 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||45 ||4 ||16 ||20 ||78 ||13 ||3 ||4 ||7 ||18
|-
|2008-2009 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||44 ||4 ||19 ||23 ||44 ||16 ||3 ||10 ||13 ||12
|- 
|2009-2010 ||SønderjyskE Ishockey ||AL-Bank ligaen ||33 ||7 ||12 ||19 ||49 ||9 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
|2010-2011 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||22 ||0 ||3 ||3 ||6 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0

Parenté dans le sport 
Frère du joueur Alain Nasreddine.

Trophées et honneurs personnels 
 1995-1996 : gagne la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby.

Notes et références 

Naissance en août 1976
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Prédateurs de Granby
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Brass de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Gulls de San Diego (WCHL)
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Défenseur de hockey sur glace